Spojení písmene M a číslice 7 může mít různé významy:

 Messier 7 – objekt Messierova katalogu, hvězdokupa
 M7 Group S.A. – lucemburská mediální společnost
 Dálnice M7 – Dálnice M7 v Maďarsku 
 M7 Aerospace – americký výrobce letadel
 M7 Priest – americká samohybná houfnice
 Macchi M.7 – italský stíhací dvouplošný celodřevěný hydroplán
 M7 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii